«Плама Плевен» — нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от города Плевен в Болгарии.
Завод был основан в 1971 году как государственная компания. В 1996 году «Плама» была частью массовой приватизации в Болгарии и стала собственностью компании «Euroenergy», в Софии.

В 1998 году нефтеперерабатывающий завод обанкротился и прекратил свою деятельность более чем на десять лет.

В 2011 году завод снова начал работать, хотя и в более меньших масштабах, чем раньше, с акцентом на производство смазочных материалов и моторных масел.

Расположение компании 
«Плама Плевен» расположена в регионе с низким уровнем нефти для того, чтобы обеспечить поставку болгарской армии необходимых нефтепродуктов в условия активных боевых действий. Это продиктовано расположением единственного в то время болгарского нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим» (сегодня «Лукойл Нефтохим Бургас»), недалеко от турецкой границы на побережье Черного моря.
Неудобное местоположение и отсутствие соответствующей инфраструктуры являются частью причин, что по мнению бывших владельцев, привело к банкротстве компании в 1990-х годах.

Примечания 

Предприятия Болгарии
Организации Плевена
История Плевена